Lorsque la déesse Aphrodite pleura la mort d'Adonis, les Babyloniens l'appelèrent Salambo.

Littérature 
 Salammbô est un roman de Gustave Flaubert (1862), dont l'héroïne éponyme fictive est la fille du général carthaginois Hamilcar Barca, et la sœur du célèbre Hannibal. Son nom a été inspiré à Flaubert par un des noms de la déesse Astarté : Salambo (grécisation du phénicien Shalambaal « image de Baal »).

Art 
 Salammbô sculpture de Jean-Antoine-Marie Idrac après 1882
 Salammbô, une toile de Gaston Bussière (1907)

Cinéma 
 Salambô, 1914, un film de Domenico Gaido 
 Salammbô, un film de Pierre Marodon sorti en 1925 (musique de Florent Schmitt)
 Citizen Kane, film d'Orson Welles (1941), contient deux épisodes d'un opéra Salammbô écrit pour le film par le compositeur de la bande sonore, Bernard Herrmann.
 Salammbô, un film de Sergio Grieco adapté du roman de Flaubert, sorti en 1960

Musique

Opéras 
 Salammbô, opéra inachevé de Modeste Moussorgski (1863).
 Salammbô, opéra d'Ernest Reyer (1890)
 Cf. Citizen Kane dans la rubrique Cinéma
 Salammbô, opéra de Philippe Fénelon (1998)

Suites 
 Salammbô, Trois suites d'orchestre, opus 76 de Florent Schmitt (1927-1931)

Rock et variétés 
 Album de Wapassou, groupe strasbourgeois de rock progressif, sorti en 1977
 Salômbo est une chanson du groupe Indochine (1985)
 Chanson de Julie Pietri, sortie en single en 1989

Bande dessinée 
 Salammbô, bande dessinée de Philippe Druillet parue en 1980, est une transposition du roman de Gustave Flaubert dans l'univers S.F. de Lone Sloane.

Jeu vidéo 
 Salammbô est un jeu vidéo, adapté à la fois du roman et de la bande dessinée de Philippe Druillet, réalisé en 2003 par Cryo Interactive.

Géographie 
 Un quartier de Tunis

Gastronomie 
 Le Salambo est une pâtisserie à base de pâte à choux.

Article connexe 
Pour plus de détails sur les différentes adaptations, consulter l'article Salammbô.

Références 

Homonymie de titre